Alvarado steht für:
 Alvarado (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort

Alvarado ist der Name folgender

Orte in Südamerika:
 Alvarado (Kolumbien), Gemeinde in Tolima, Kolumbien
 Alvarado (Veracruz), Stadt in Mexiko

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Alvarado (Texas), Stadt in Texas
 Alvarado (Indiana), im Steuben County
 Alvarado (Minnesota), im Marshall County
 Alvarado (New Mexico), im Otero County
 Alvarado (Virginia), im Washington County

geografischer Objekte:
 Alvarado (Kanton), Kanton in der Provinz Cartago in Costa Rica
 Partido General Alvarado, Verwaltungseinheit in Argentinien
 Laguna de Alvarado, Mexiko
 Alvarado Creek, Fließgewässer im Custer County, Colorado
 Alvarado Mine (Box Elder County, Utah), Mine in den Vereinigten Staaten
 Alvarado Mine (Tooele County, Utah), Mine in den Vereinigten Staaten
 Alvarado Park (Kalifornien), Park im Contra Costa County
 Alvarado Park (New Mexico), Park im Bernalillo County

im NRHP gelistete Objekte:
 Alvarado Historic District, in Phoenix, Arizona, ID-Nr. 94001481
 Alvarado Park, in Richmond, Kalifornien, ID-Nr. 92000313
 Alvarado Terrace Historic District, in Los Angeles, Kalifornien, ID-Nr. 84000783
 Alvarado Hotel Complex, in Albuquerque, New Mexico, ID-Nr. 70000902